Birago ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Birago (* 1972), österreichischer Schriftsteller und Historiker
 Karl von Birago (1792–1845), österreichischer Militäringenieur und Erfinder